Kővári Péter
 Kővári Péter (1942–2015) televíziós szerkesztő, művelődési és tudományos főszerkesztő
Kőváry Péter
 Kőváry E. Péter (1947–2015) író, újságíró
 Kőváry Péter (1972–2022) rockzenész, producer, és jogász